Филипп Драйсбах (; ,  — , ) — немецкий кларнетист.

Окончил Страсбургскую консерваторию, ученик Жюля Юблара. С 1914 года жил и работал в Штутгарте, считался наследником мастерства Рихарда Мюльфельда. До 1948 г. солист городского оркестра. Преподавал в Штутгартской Высшей школе музыки, среди его учеников Сигурд Рашер.

В 1916 г. участвовал в премьере квинтета для кларнета и струнных Макса Регера. На первом Фестивале новейшей музыки в Донауэшингене исполнил премьеру Серенады Op. 4 Эрнста Кшенека вместе с Густавом Хавеманом, Хансом Мальке и Германом Хопфом. Выступал со струнными квартетами Карла Вендлинга и Ликко Амара, благодаря чему Пауль Хиндемит, участник второго из этих коллективов, написал для Драйсбаха свой квинтет для кларнета и струнных (1923), исполненный им с квартетом Амара в следующем году; позднейшие произведения Хиндемита для кларнета также, предполагается, написаны в расчёте на исполнение Драйсбаха.

Примечания

Литература 
 Harry Joelson-Strohbach. Winterthurer Quellen zu Paul Hindemith // Hindemith-Interpretationen: Hindemith und die zwanziger Jahre. — Peter Lang, 2007. — S. 182—187.

Кларнетисты Германии
Академические музыканты Германии